

Cinema
Wind River – film del 2000 diretto da Tom Shell
I segreti di Wind River (Wind River) – film del 2017 diretto da Taylor Sheridan

Geografia
Wind River – fiume canadese che scorre nello Yukon
Wind River – fiume statunitense che scorre nel Wyoming